Malka Arda kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Mlka Arda, vattendrag, Smoljan, 
 Malka Arda (distrikt i Bulgarien), Smoljan, Obsjtina Banite, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar